Малая Ковалевщина () — деревня в составе Миорского района Витебской области Республики Беларусь.

Расположена в 12 км на восток от города Миоры на реке Волта. Через деревню проходит автомобильная дорога  Полоцк—Браслав. Население деревни — 66 человек (2019). В километре на юг расположен гидрологический заказник «Ельня».

До 2013 года функционировала Крюковская базовая школа .

Раньше в полукилометре западнее деревни проходила брусчатка, которая местами сохранилась и по сей день.

На севере от деревни расположена МТФ.

До Великой Отечественной Войны в деревне насчитывалось 101 житель и 25 домов. В ходе фашистской карательной операции 2 октября 1943 года деревня была сожжена .

Уроженцы деревни и известные жители 
 ШЕВЧЕНОК АЛЕКСАНДР АРКАДЬЕВИЧ (род. 1958) — кандидат технических наук, доцент, физик, преподаватель кафедры «Интеллектуальные системы» Машиностроительного факультета БНТУ , имеет благодарность правительства г. Москвы за вклад в развитие научно-технического сотрудничества между г. Москвой и РБ.
 Пирог Иван Иванович (род. 1950) — архимандрит Борис в Свято-Успенском Жировичском монастыре.
 Лакотко Владимир Иванович — бывший руководитель УП «Институт цифрового телевидения Горизонт»
 Флор Донатович Манцевич — (1890—1941) белорусский педагог, общественный деятель (После присоединения Западной Белоруссии участвовал в создании новой системы народного образования, работал учителем в деревне Малая Ковалевщина).

Примечания

Литература 
 
 

Населённые пункты Миорского района